Трибунский — фамилия.

 Трибунский, Алексей Евстафьевич (1900—1958) — Герой Советского Союза.
 Трибунский, Николай Тарасович (1923—1996) — полный кавалер ордена Славы.